Osoby o tym nazwisku:
 Jan Gaisruck – austriacki urzędnik państwowy
 Karl Kajetan Gaisruck – rzymskokatolicki biskup